Сандра Чеккіні і Лаура Гарроне були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гарроне, яка виступала в парі з Александрою Фусаї.

Ольга Лугіна і Елена Пампулова виграли титул, у фіналі перемігши пару Фусаї та Гарроне з рахунком 1–6, 6–4, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Лаура Гарроне (фінал)
 Ольга Лугіна /  Елена Пампулова (чемпіонки)
 Магдалена Гжибовська /  Александра Ольша (півфінал)
 Радка Бобкова /  Ева Меліхарова (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Cup 1020001282 by Heros 1996 Doubles Draw

Warsaw Open
Тур WTA 1996